Суперкубок Лівану з футболу 2013  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 вересня 2013 року між чемпіоном Лівану і володарем кубка Лівану клубом Сафа та фіналістом кубка Лівану клубом Шабаб Аль-Сахель.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24
 Матч на goalzz

2013
Ліван
Вересень 2013
2013 у ліванському спорті